Бульвар реки Стрижень () — бульвар, расположенный на территории Деснянского района Чернигова. Площадь — 2,4 га Является местом отдыха горожан.

История 
Бульвар был заложен в 1961 году.

Описание 
Бульвар расположен возле Красного моста на правом берегу реки Стрижень — между улицами Шевченко и Гетмана Полуботка. Здесь берег реки искусственно закреплён.

Природа 
Формирование бульвара, как и других послевоенных парковых территорий, связано со значительным ассортиментом древесных растений из рассадника Черниговского областного ботанического сада, совхоза «Деснянский» и КП «Зеленбуд». Парковая территория выступает как очаг генофонда дендрофлоры и является одним из центров рекреационной деятельности — здесь наблюдается влияние регулированной рекреации. В зимний период наблюдается засоления возле парковых дорог.

Здесь насчитывается 33 вида растений, в т.ч. 16 местных видов, из 16 семейств и 25 родов. Ассортимент будущего бульвара, как и других парковых территорий города послевоенного периода, создавался силами Черниговского ботанического сада, совхоза «Деснянский» и КП «Зеленбуд».

Примечания

Ссылки 
 Генеральний план розвитку м.Чернігова. Пояснювальна записка (том1). 
 УДК 581:712.27 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕНДРОФЛОРИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ЧЕРНІГОВА Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 33, 2012: 64-70 © Потоцька С.О., 2012